Loibersdorf heißen folgende Orte:

 Loibersdorf (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Loibersdorf (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Loibersdorf (Gemeinde Gars am Kamp), Katastralgemeinde von Gars am Kamp, Niederösterreich
 Loibersdorf (Gemeinde Pöggstall), Katastralgemeinde von Pöggstall, Niederösterreich
 Loibersdorf (Gemeinde Sierning), Ort bei Sierning, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Loibersdorf (Gemeinde Unterweitersdorf), Ort bei Unterweitersdorf, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Loibersdorf (Gemeinde Waldburg), Ortschaft der Gemeinde Waldburg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

sowie:
 Plankenberg (Gemeinde Sieghartskirchen), Ortschaft in Sieghartskirchen, Niederösterreich, hieß bis 1928 Loibersdorf bzw. Loipersdorf

Siehe auch:
 Loipersdorf